Ю́рий Спиридо́нов:
 Спиридонов, Юрий Алексеевич (1938—2010) — советский и российский государственный деятель, глава Республики Коми.
 Спиридонов, Юрий Михайлович — концертмейстер Ростовской филармонии, Заслуженный артист России (1994).
 Спиридонов, Юрий Сергеевич (род. 1948) — советский спортсмен, футболист.
 Спиридонов, Юрий Яковлевич (1938—2022) — советский и российский агрохимик, академик РАСХН (2007), академик РАН (2013).